Okpe (llengua)
 Okpe (LGA)
 Regne d'Okpe
 Okpe membre dels okpes